Куба Либре има више значења:

 Куба Либре (Осумасинта), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куба Либре (Халпатлавак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику